Ivanov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dimitri Lumbergovitsch Ivanov
 Vladimir Dmitrievich Ivanov